Гелен Гурлей і Керрі Гарріс були чинними чемпіонками.

Маргарет Корт і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши Керрі Гарріс і Керрі Мелвілл з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд